Glumac ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Glumac (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Tomislav Glumac (* 1991), kroatischer Fußballspieler